Rautatientori – piazza di Helsinki
 Rautatientori – stazione della metropolitana di Helsinki